Brunfelsia uniflora, planta mais conhecida como "manacá-de-cheiro" ou "manacá-de-jardim"
Tibouchina mutabilis, planta vulgarmente conhecida como "manacá-da-serra"
Tibouchina sellowiana, planta vulgarmente chamada de "manacá-de-minas"
Tibouchina stenocarpa, árvore 

Desambiguação